Ансерві́ль () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 45 км на північ від Парижа, 75 км на південь від Ам'єна, 25 км на південь від Бове.

Історія 

1 січня 2016 року Ансервіль і Фоссез було приєднано до муніципалітету Борнель.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 176 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 461,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Ансервіль на сайті французького Національного інституту географії
 Ансервіль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Ансервіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Уаза